Zuhair Balul
 Zuhair Bakhit